Rosetta poate însemna:
numele orașului sudafrican Rosetta
sonda spațială Rosetta
Piatra din Rosetta - legată de hieroglifele egiptene
 Rosetta, formație muzicală de post-metal